Němčí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Němčí, Ortsteil von Malečov, Okres Ústí nad Labem 
 Němčí, Ortsteil von Podlesí u Vysokého Mýta, Okres Ústí nad Orlicí 
 Němčí, tschechischer Name für die Stadt Niemcza in Polen

Gemeinden im Okres Uherské Hradiště:
 Dolní Němčí 
 Horní Němčí